Penitentenklooster (Maastricht) - voormalig klooster in Maastricht
 Penitentenklooster (Nevele) - voormalig klooster in Nevele
 Penitentenklooster Bethlehem - voormalig klooster in Haren (Noord-Brabant)
 Penitentenklooster (Stokkem) - voormalig klooster in Stokkem